Ciolek oder Ciołek ist der Familienname folgender Personen:

 Erazm Ciołek (1937–2012), polnischer Fotograf 
 Gerald Ciolek (* 1986), deutscher Radsportler
 Gerard Ciołek (1909–1966), polnischer Gartenarchitekt und Autor
 Renata Ciołek (* 1972), polnische Archäologin und Numismatikerin 
 Włodzimierz Ciołek (* 1956), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Czollek